Boreray ist der Name zweier schottischer Inseln:

 Boreray (Äußere Hebriden)
 Boreray (St. Kilda)